FKA steht als Abkürzung für:

 Försvarsväsendets kemiska anstalt, schwedische Forschungsanstalt, siehe Totalförsvarets forskningsinstitut
 Franz Kafka-Ausgabe, historisch-kritische Gesamtausgabe
 Freiheitlich Konservativer Aufbruch, politischer Dachverband in Deutschland, siehe Werteunion

Pseudonym:
 FKA twigs (* 1988), britische Popmusikerin

Fka steht für:
 Fahrkartenausgabe, siehe Fahrkartenschalter

fka steht für:
 Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen, siehe ZF Friedrichshafen #fka GmbH

Abkürzung